Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tom Kempers e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Filippo Messori 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Tom Kempers /  Daniel Orsanic (Campioni)
 Cristian Brandi /  Filippo Messori (finale)

 Brent Haygarth /  Greg Van Emburgh (semifinali)
 Jiří Novák /  Tomáš Anzari (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 1997